Краули () — деревня в Пыталовском районе Псковской области России. Входит (с 2015) в состав Линовской волости. Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 32 жителя.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

География 
Деревня расположена в 12 км к северу от города Пыталово, на правом берегу реки Кухва.

Уличная сеть не развита.

История 
В 1995—2005 гг. входила в состав ныне упразднённой Скордовской волости.

В 2006—2015 гг. входила в состав Носовской волости.

Население

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге регионального значения 58К-326 «Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок».

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района